{{Ficha de liga deportiva
|título=|temporada actual=|logo=Flag of Asturias (indoor).svg
| deporte        = Fútbol
|nombre oficial=| fundación      = 
|primera temporada=|organizador=| equipos        = 57 (4 grupos)
| país           = 
| campeón        = Grupo 1: Codema

Grupo 2': La FresnedaGrupo 3': Siderúrgico Llaranes C. F.
Grupo 4': Atlético de Siero
| continente     = UEFA
| web            = Página oficial de la  RFFPA
| TV             =
| ascenso         = Segunda RFFPA
| descenso       = No hay descenso
}}
La Tercera RFFPA o 3ª RFFPA, constituye el octavo y más bajo nivel de competición de la Liga Española de Fútbol en esta comunidad autónoma. Es una categoría no profesional, organizada por la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, de la que toma la competición las siglas "RFFPA". Los equipos se dividen en cuatro grupos, atendiendo a criterios geográficos. 

Ascienden a 2.ª RFFPA seis equipos: el primer clasificado de cada grupo (cuatro) más dos equipos vencedores de las eliminatorias que disputarán los clasificados del segundo al quinto puesto (dieciséis) que se enfrentarán, a doble partido, disputando el primer encuentro en casa del peor clasificado.

 Historia 
Desde la temporada 2022-23 lleva la actual denominación, antes de esta campaña su nombre oficial era el de Segunda Regional.

 Temporada 2022-23 
Para esta temporada se contará con la participación de un total de 57 equipos divididos en cuatro grupos, tres de 14 equipos y uno de 15. La liga regular tendrá comienzo el 2 de octubre de 2022 (para el grupo de 15 equipos) y el 16 de octubre de 2022 (para los grupos de 14 equipos). Se cerrará el 7 de mayo de 2023. A partir de esta última fecha, dará comienzo la fase de ascenso a Segunda RFFPA.

Equipos participantes

 Grupo I (12 equipos) -''

Grupo II (12 equipos) 
-

Grupo III (13 equipos) 
-

Grupo IV (12 equipos) 
-

Enlaces externos 
 Federación Asturiana de Fútbol

Referencias 

Tercera RFFPA